Burgharting ist der Ortsname von

 Burgharting (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Burgharting (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern